Кубок Эвы Дуарте () — испанский футбольный трофей, разыгрывавшийся в 1940—1953 годах между победителями чемпионата Испании по футболу и Кубка Испании по футболу (то есть соответствующий современному Суперкубку Испании). При первом розыгрыше в 1940 году имел название Кубок чемпионов (). В 1945 году по предложению посла Аргентины — страны, дружественной испанскому военному режиму, — был переименован в Золотой кубок Аргентины (). С 1947 г. носил имя Эвы Дуарте Перон, жены президента Аргентины Хуана Перона. Разыгрывался, как правило, осенью в единственном матче. В 1952—1953 годах был дважды без розыгрыша вручён футбольному клубу «Барселона», поскольку он выиграл и Чемпионат Испании, и Кубок Испании. Со смертью Эвы Перон розыгрыш кубка прекратился.

Чемпионы по годам

Ссылки 
 List of Super Cup Finals

Кубковые футбольные турниры в Испании
Не существующие ныне футбольные турниры
Суперкубок Испании по футболу